Я́ков Влади́мировин Бе́зель (род. 30 июня 1938) — советский и российский учёный, доктор технических наук, специалист в области автоматизированных систем управления, академик РАРАН, академик АТН РФ, научный руководитель ПАО "НПО «Алмаз».

Биография 
Родился 30 июня 1938 года в Москве.

Выпускник кафедры вычислительной техники Московского энергетического института 1961 года.

Должности и разработки:
 ведущий системный проектировщик модернизированной автоматизированной системы радиотехнического батальона, полка «Межа-М» и «Межа-200»;
 первый заместитель главного конструктора автоматизированных систем на новой элементной конструкторско-технологической базе 1970-х годов для радиотехнических войск «Нива», «Основа» и «Основа-1»;
 первый заместитель главного конструктора (затем главный конструктор) автоматизированной системы зенитной ракетной бригады (части) «Байкал»;
 главный конструктор автоматизированных систем зенитной ракетной бригады (части) и авиационных полков смешанного состава «Байкал-1» и «Байкал-1М».

Также Яков Владимирович является генеральным конструктором системы ПВО С-50, генеральным конструктором модернизированной системы ПВО города Москвы С-50М, АСУ Пограничных войск.

Почетный радист (1995). Заслуженный деятель науки и техники РФ (1992). Государственная премия РФ (1995).

Примечания

Ссылки 
 Центр военно-политических исследований: Безель Яков Владимирович
 Гаганов Павел. Одержимость научного поиска: ОСНОВАТЕЛЮ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВКО МОСКВЫ АКАДЕМИКУ Я.В. БЕЗЕЛЮ ИСПОЛНЯЕТСЯ 70 ЛЕТ. 11 июня 2008 г.
 Президент Фонда «ОФИЦЕРСКОЕ БРАТСТВО» поздравил с юбилеем Якова Безеля

Действительные члены РАРАН
Выпускники МЭИ